

Sigle 
 Ghana Commercial Bank – banca ghanese
 Grand Cross of the Order of the Bath – Gran Croce dell'Ordine del Bagno

Televisione 
 Amiche nemiche (GCB) – serie televisiva statunitense